Gminy w Czechach:
 Vítonice – gmina w powiecie Kromieryż
 Vítonice – gmina w powiecie Znojmo